Shingleton steht für:

 Shingleton (Michigan), ein Ort im Alger County in Michigan, Vereinigte Staaten

Shingleton ist der Familienname folgender Personen:

 Wilfred Shingleton (1914–1983), britischer Szenenbildner

Siehe auch:
 Shingletown
 Singleton